The Last Post o Last Post puede referirse a los siguientes temas:

«Last Post», un toque de clarín o de corneta usado en los entierros y otras ceremonias militares de los regimientos de las fuerzas armadas de los distintos países del Commonwealth;

The Last Post, la cuarta novela, publicada en 1928, de la tetralogía Parade's End, por Ford Madox Ford;
 
The Last Post, un largometraje mudo de 1929 dirigido por Dinah Shurey;

The Last Post, un cortometraje de 2001 dirigido por Lee Santana y Dominic Santana;

«Last Post», un poema de 2009 del poeta laureada del Reino Unido Carol Ann Duffy.